Grand Prix 1984 bezeichnet folgende Veranstaltungen:

 Grand Prix 1984 (Snooker), Snookerturnier
 Grand Prix de Paris 1984, Bahnradsport-Wettbewerb, siehe Grand Prix de Paris (Radsport)
 Grand Prix Eurovision de la Chanson 1984, internationaler Musikwettbewerb, siehe Eurovision Song Contest 1984
 World Badminton Grand Prix 1984, Badminton-Turnierserie
 Grand Prix 1984 (Tennis), Tennis-Turnierserie

Siehe auch:
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1984, 16 Grand Prix-Rennen